In deze alfabetische lijst van symbolen van eenheden staan de letter(combinatie)s van veel eenheden van natuurkundige grootheden gecombineerd met die voor de decimale voorvoegsels alfabetisch opgesomd.

De SI-eenheden en -voorvoegsels zijn vet.

Zie ook
 Natuurkundige grootheden en eenheden

symbolen van eenheden